Андрей () — румунське прізвище. Відомі носії:
 Василе Андрей — румунський борець греко-римського стилю.
 Віолета Андрей — румунська акторка.
 Штефан Андрей — румунський політик і дипломат.

Румунські прізвища